Sutton Wick – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire
 Sutton Wick – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset